Kljukwennoje () ist ein russischer Ortsname:
 Kljukwennoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Klycken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kljukwennoje (Kurgan), Dorf im Rajon Makuschino, Oblast Kurgan